Медве́дицкий — посёлок городского типа в Жирновском районе Волгоградской области России. Административный центр Медведицкого городского поселения.

Население —

История 
Основан в конце XIX века как посёлок при железнодорожной станции Медведица железнодорожной линии Тамбов -Камышин, открытой в 1894 году.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 апреля 1956 года поселок при железнодорожной станции Медведица отнесен к категории рабочих поселков с присвоением ему наименования Медведицкий.

Физико-географическая характеристика 
Село находится в лесостепи, в пределах Приволжской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, в долине реки Медведица (в 3 км от реки). В окрестностях села распространены пойменные кислые почвы (в пойме Медведицы) и чернозёмы. Высота центра населённого пункта — 106 метров над уровнем моря.

По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Волгограда составляет 280 км, до районного центра города Жирновск — 28 км, до ближайшего крупного города Саратова — 220 км. Железнодорожная станция Медведица железнодорожной ветки Балашов-Петров Вал Волгоградского региона Приволжской железной дороги.
Климат
Климат умеренный континентальный (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Многолетняя норма осадков — 426 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 45 мм, наименьшее в марте — 22 мм. Среднегодовая температура положительная и составляет + 6,3 С, средняя температура самого холодного месяца января −10,1 С, самого жаркого месяца июля +22,0 С.
Часовой пояс
 Истинный полдень — 11:44:51 по местному времени

Население

Инфраструктура

Примечания

Ссылки 
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Волгоградской области
 ОКАТО
 Волгоградская область / крупные города

Посёлки городского типа Волгоградской области
Населённые пункты Жирновского района